Георгий Павлович Афанасьев (,  — ?) — офицер Русской императорской армии, военачальник Армии Украинской Народной Республики. Участник Белого движения. Георгиевский кавалер.

Биография 
Окончил Орловский кадетский корпус и 2-е военное Константиновское училище, поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую не окончил.

По состоянию на 1 января 1910 года служил штабс-капитаном 5-го Сибирского мортирного паркового артиллерийского дивизиона (с. Спасское). Участник Первой мировой войны, был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Последнее звание в российской армии — полковник.

В 1917 году — командир 6-го мортирного артиллерийского дивизиона и инспектор артиллерии 2-го Сечевого Запорожского корпуса войск Центральной Рады Украинской Народной Республики. С января 1918 года — начальник артиллерии Гайдамацкого Коша Слободской Украины. Весной 1918 года подготовил на украинском языке учебник-устав для артиллерии. В 1918 году служил начальником отдела подготовки управления Инспектора артиллерии Армии Украинской Державы. С октября 1918 года — командир Сердюцкого артиллерийского полка Армии Украинской Державы.

В 1919—1920 гг. служил в ВСЮР и Русской армии, в ноябре 1920 года выехал в составе Крымской армии барона П. Врангеля в Турцию. Белоэмигрант.

Литература 
 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921): Наукове видання. — : Темпора, 2007. — 536 с. — ISBN 966-8201-26-4.

Ссылки 
 Участники Белого движения в России

Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Военачальники Украины
Русская эмиграция первой волны
Персоналии:Армия УНР
Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Авторы учебников